Donghe bezeichnet:

 Donghe (东河区), Stadtbezirk der Stadt Baotou, Autonomes Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China

 Donghe (Dongfang) (东河镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Dongfang, Hainan, Volksrepublik China
 Donghe (Lishu) (东河镇), Großgemeinde im Kreis Lishu, Jilin, Volksrepublik China
 Donghe (Wangcang) (东河镇), Großgemeinde im Kreis Wangcang, Sichuan, Volksrepublik China

 Donghe (Taitung) (東河鄉), Landgemeinde im Landkreis Taitung, Republik China
 Donghe (Changzhi) (东和乡), Gemeinde im Kreis Changzhi, Shanxi, Volksrepublik China
 Donghe (Huachuan) (东河乡), Gemeinde im Kreis Huachuan, Heilongjiang, Volksrepublik China
 Donghe (Huzhu) (东和乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Huzhu, Qinghai, Volksrepublik China
 Donghe (Lancang) (东河乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Lancang, Yunnan, Volksrepublik China
 Donghe (Liangzhou) (东河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Liangzhou, Gansu, Volksrepublik China
 Donghe (Xide) (东河乡), Gemeinde im Kreis Xide, Sichuan, Volksrepublik China
 Donghe (Zhuji) (东和乡), Gemeinde der Stadt Zhuji, Zhejiang, Volksrepublik China

 Donghe (Zhuaji) (东河队), Produktionsgruppe der Großgemeinde Zhuaji in der chinesischen Stadt Jiamusi, Heilongjiang, Volksrepublik China

 Donghe (Sipai) (东河村), Dorf der Nationalitätengemeinde Sipai in der Stadt Shuangyashan, Heilongjiang, Volksrepublik China